kist (verpakking), een houten doos
boekenkist, een meubel
schatkist (voorwerp)
schrijn
doodskist
krat, een open kist
legerkist, schoeisel, deel van een legeruitrusting
vliegtuig, gebezigde term in de luchtvaart

Geografie
Kist (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Personen
Nicolaas Christiaan Kist (theoloog) (1793-1859), hoogleraar theologie in Leiden
Joost Gerard Kist (1822-1897), president van de Hoge Raad der Nederlanden
Herman Jacob Kist (1838-1912), Nederlands jurist
Nicolaas Christiaan Kist (ingenieur) (1867-1941), ingenieur en hoogleraar in Delft
Kees Kist (1952), Nederlands voetballer
Christian Kist (1986), Nederlands darter

Personage
Professor Kist, een personage uit Harry Potter